Aud o Auðr en nórdico antiguo, fue un nombre femenino de origen escandinavo  muy popular en la Era vikinga. Puede referirse a:

 Auðr hija del rey vikingo Ivar Vidfamne y madre de reyes (siglo VII).
 Aud Haakonsdottir de Lade, reina consorte de origen noruego, esposa de Erico el Victorioso.
 Auðr djúpúðga Ketilsdóttir o Aud la Sabia, matriarca de Noruega y colonizadora de Islandia (siglo X).

Mitología nórdica 
 Auðr deidad de la mitología nórdica.

Referencias